Tautvydas Strolia (ur. 31 marca 1995 r.) – litewski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Tautvydas Strolia pojawił się w 15 stycznia 2011 roku, podczas zawodów Mistrzostw Łotwy w łotewskiej miejscowości Priekuļi, gdzie został zgłoszony do biegu na dystansie 10 km stylem klasycznym, ale w nim nie wystartował. Dzień później na dystansie 10 km stylem dowolnym zajął 16. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 26 listopada 2016 roku w Ruce, gdzie zajął 93. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pucharowe punktów jeszcze nie wywalczył.

Jego matka Kazimiera to była biathlonistka, natomiast ojciec to Vytautas były policjant i biathlonista. Jego brat Mantas również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Strolia nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Litewscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Ignalinie